Atanas Petrov Atanasov (en bulgare : Атанас Атанасов) est un avocat et homme politique bulgare membre de l'Union des forces démocratiques jusqu'en 2004 et des Démocrates pour une Bulgarie forte après 2004.

Biographie 
Atanas Atanasov est né le  dans le village de Batin, région de Ruse. Il est diplômé en droit de l'Université de Sofia, puis a été juge à Ruse (1987 - 1988) et procureur à Razgrad (1989 - 1992). En 1992-1995, il dirige la direction régionale du ministère de l'Intérieur (MI) à Razgrad, puis travaille comme avocat.

En 1997, Atanasov devient brièvement secrétaire du ministère de l'Intérieur. Le , il est nommé directeur du Service de la sécurité nationale pour un mandat d'un an. Le , il quitte ses fonctions de secrétaire du ministère de l'Intérieur et nommé directeur du service de la sécurité nationale. Le , il reçoit le grade de major général. 

À ce poste, il  devient plus activement impliqué dans la vie politique, fournissant au Premier ministre Ivan Kostov une liste de 226 noms tirés d'un rapport sur la corruption le . Par la suite, dix ministres sont limogés, dont Bogomil Bonev, Mario Tagarinski et Alexander Bozhkov. Le , le rapport d'Atanasov est cité dans un débat électoral télévisé par le candidat présidentiel Petar Stoyanov, qui, selon certains analystes, conduit beaucoup à retirer leurs votes en faveur de Petar Stoyanov, ainsi que sa défaite aux élections.

Le , il quitte ses fonctions de directeur du service national de sécurité du ministère de l'Intérieur.

Homme politique 
Il s'est ensuite engagé dans des activités politiques. Il est devenu membre du club « Dialogue », sur la base duquel le parti Démocrates pour une Bulgarie forte est fondé en 2004. De 2005 à 2009, Atanas Atanasov était député de ce parti. Depuis 2006, il est président de l'antenne de Sofia du parti, et depuis le  président du parti.

Lors des élections législatives de 2009, Atanasov n'a pas été élu. Il est nommé en septembre au conseil d'administration de la société d'État Information Services AD, où il est resté jusqu'en . Aux élections locales de 2011, il devient conseiller municipal de Sofia pour la circonscription Stolitchna obchtina dans le groupe de la Coalition bleue . Lors des élections législatives anticipées d'octobre 2014, il est élu député dans la coalition du Bloc réformateur.

Le , il est élu président des Démocrates pour une Bulgarie forte (DSB).

Le , en sa qualité de président des DSB, il co-fonde et a été élu coprésident de la coalition Bulgarie démocratique, rassemblant également Oui, Bulgarie ! et les écologistes.

Notes et références 

Naissance en mai 1959